
Dubravica, pronunțat în limba română Dubravița se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Dubravica, comună în Croația;

Localități în Bosnia-Herțegovina
 Dubravica, sat în comuna Čapljina, Bosnia-Herțegovina;
 Dubravica, sat în comuna Neum, Bosnia-Herțegovina;
 Dubravica, sat în comuna Vitez, Bosnia-Herțegovina;
 Dubravica, sat în comuna Zavidovići, Bosnia-Herțegovina;

Localități în Croația
 Dubravica, sat în comuna Dubravica, cantonul Zagreb;
 Dubravica, sat în orașul Dubrovnik;
 Dubravica, sat în orașul Metković;

Localități în Serbia
 Dubravica, sat în comuna Požarevac, Serbia.